Příjmení Rusnok nosí více významných osobností:

 Jan Rusnok (1927–2003) – český historik, redaktor a publicista
 Jiří Rusnok (* 1960) – český ekonom a politik
 Jiří Rusnok (politik LIDEM) (* 1983) – český politik a ekonom